Château de Lichtenberg peut désigner :
 le château de Lichtenberg en Alsace ;
 le château de Lichtenberg en Allemagne.